Zollmühle ist der Ortsname von

 Zollmühle (Ellingen), Ortsteil der Stadt Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Zollmühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern